ГУТАБ (або ГУЛАГ) — у СРСР у 1934—1956 роках підрозділ НКВС, який керував системою виправничо-трудових (офіційна назва у 1920-х роках — концентраційних) таборів.
 Гутаб (або Кутаб) — борошняна страва  азербайджанської кухні.